Матрёхин — фамилия; имеет женскую форму Матрёхина.
 Матрёхин, Иван Яковлевич (род. 1958) — саамский бард и политик.
 Матрёхина, Ираида Владимировна (более известна под фамилией Виноградова; 1936—2004) — советская и российская саамская поэтесса.
 Матрёхина, Октябрина Владимировна (более известна под фамилией Воронова; 1934—1990) — советская и российская саамская поэтесса.